Suomi ist die Eigenbezeichnung von:

 Finnland auf Finnisch
 der finnischen Sprache

Suomi ist der Name von:

 Verner E. Suomi (1915–1995), US-amerikanischer Meteorologe

Suomi bezeichnet zudem:

 (1656) Suomi, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Suomi NPP, ein Satelliten
 Suomi 100 Finland, ein Projektprogram, siehe Finnland 100

Siehe auch: